Кла́удия Мари́я Полл А́ренс (; ) — коста-риканская пловчиха, олимпийская чемпионка и чемпионка мира.

Спортивная биография 
Плаванием Клаудия Полл начала заниматься в 6 лет. Первым тренером спортсменки стал Франсиско Ривас. Достаточно быстро Полл завоевала звание одной из лучших пловчих Центральной Америки. Очень большую роль в подготовке Клаудии сыграла старшая сестра Сильвия, которая в 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле была серебряной призёркой по плаванию на 200 м вольным стилем. В 1994 году к Клаудии Полл пришёл первый успех. На чемпионате мира в Риме она стала двукратной бронзовой призёркой игр на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем. А в 1995 году стала двукратной чемпионкой мира в 25-метровом бассейне.

Дебют Клаудии на Олимпийских играх состоялся в 1996 году в Атланте. В первой же дисциплине (200 метров вольным стилем) с участием Полл состоялась сенсация. В финале 24-летняя костариканка опередила фаворитов турнира немок Франциску ван Альмсик и Дагмар Хазе. На дистанции вдвое длиннее Полл заняла 5 место. В 1997 году Клаудии вновь покоряется золотой дубль на чемпионате мира в короткой воде. И по итогам 1997 года Кладуия Полл стала обладательницей награды: «Пловчиха года в мире». Через год Клаудия добавила в свою коллекцию наград победу на мировом первенстве в Перте на дистанции 200 метров.

На Олимпийских играх в Сиднее костариканка уже считалась одной из главных претенденток на победу на 200 и 400-метровке вольным стилем. Но повторить успех прошлых Олимпийских игр Полл не удалось. Дважды она становилась обладательницей бронзовых медалей.

В 2004 году на играх в Афинах, отбыв двухлетнюю дисквалификацию, Клаудия Полл уже не смогла составить достойную конкуренцию своим соперницам. На дистанции 200 метров она остановилась в шаге от финала, заняв 9 место, а на дистанции вдвое длиннее стала десятой.

Допинг 
В 2002 году Клаудия Полл была уличена в применении запрещённого препарата — норандростерона и дисквалифицирована на 4 года. После нескольких апелляций срок был сокращён до 2 лет, что позволило спортсменке принять участие в летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах.

Интересные факты 
 За свою карьеру в различных соревнованиях выиграла 699 медалей и 50 трофеев.
 За всю историю участий Коста-Рики в Олимпийских играх медали стране приносили только сёстры Полл.

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы Коста-Рики
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по плаванию
Пловцы, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил